Žáry nebo Žary je název více sídel:

 Žáry (Město Albrechtice) – část obce Město Albrechtice v okrese Bruntál
 Žáry (Valašská Bystřice) – osada, část obce Valašská Bystřice v okrese Vsetín
 Žáry, Žárov – český název polského města Żory ve Slezském vojvodství
 Żary (česky Žarov) – polské město  v Lubušském vojvodství

Žáry je také slovenské příjmení:
 Štefan Žáry – slovenský prozaik, esejista, překladatel, novinář a nadrealistický básník

Podobné názvy 
 Žár
 Žárov
 Žďáry